O Campeonato Peruano de Futebol de 1935 foi a 20º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Sport Boys que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1935 no futebol